Абрамовский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

Абрамовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и / или административно-территориальных единиц в России:
 Абрамовский сельсовет — в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Абрамовский сельсовет — в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Абрамовский сельсовет — в Переволоцком районе Оренбургской области.
  Абрамовский сельсовет — упразднённая АТЕ в Сысертском районе Свердловской области.

Украина 

Абрамовский сельский совет ()

В 2020 году упразднены.

 Абрамовский сельский совет — Киевская область, Вышгородский район
 Абрамовский сельский совет — Полтавская область, Машевский район